Skanderup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Skanderup Kirke (Kolding Kommune) – en kirke i Skanderup Sogn i Kolding Kommune
 Skanderup Kirke (Skanderborg Kommune) – en kirke i Skanderup Sogn i Skanderborg Kommune
Se også
 Skanderup Valgmenighedskirke – en kirke i Kolding Kommune